(858) Эль Дьезар () — астероид главного пояса астероидов, принадлежащий к спектральному классу S. Астероид был открыт 26 мая 1916 года французским астрономом  в Алжирской обсерватории и назван в честь города Алжир, в пригороде которого располагается обсерватория. Эль Джезаир — французское написание арабского названия Алжира .

Астероид стал первой малой планетой, получившей название, состоящее из более чем одного слова.

Наряду с астероидами (68) Лето и (236) Гонория, он является членом семейства Лето, которая является небольшой, четко определенной группой ярких каменных астероидов, с большой полуосью, близкой к 2,8 а.е.

См. также 
 Список астероидов (801—900)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 

Астероиды Главного пояса
Астероиды диаметром от 2 до 40 км